est la formule brute de plusieurs isomères.

 triméthylphosphite, numéro CAS 
 méthylphosphonate de diméthyle, numéro CAS